Zkratka NRF může označovat:
 Fronta národního odporu – afghánské hnutí
 Nouvelle Revue Française – francouzský kulturní časopis
 Síly rychlé reakce NATO ()